Firsov (masculin ; ) ou Firsova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alissa Firsova (1986-), compositrice russo-britannique
 Anatoli Firsov (1941-2000), joueur de hockey sur glace russe
 Ielena Firsova (1950-), compositrice russe
 Jemma Firsova (1935-), actrice russe et soviétique

Patronyme russe